Sæson 2010-11 i 1. division, som er den næstbedste række i Danmarksturneringen i fodbold. Den administreres af DBU og startede den 6. august 2010. Vinderen og andenpladsen rykkede op i Superligaen. Nr. 14, 15 og 16 rykkede ned i 2. division..

Deltagere

Stilling

Resultater 
I denne tabel er hjemmeholdet skrevet i kolonnen til venstre.

Topscoreliste 

Fodboldsæson 2010-11
Sæsoner i 1. division (fodbold)